Petronila Aragonská (1136, Huesca – 13. října 1173) byla aragonská královna, jediná dcera aragonského krále Ramira II. a Anežky z Poitou.

Královna Aragonie 
Po smrti bezdětného aragonského krále Alfonse I. roku 1134 byl na opuštěný trůn z biskupského stolce povolán mladší bratr zemřelého Ramiro II. Ramirovi se podařilo získat papežský dispenz ke svatbě s Anežkou z Poitou. Z tohoto kratičkého manželství vzešla jediná dcera Petronila.

Maličkou Petronilu záhy otec provdal za barcelonského hraběte Ramona Berenguera IV. a na královský titul rezignoval. Faktickým vládcem se tak stal Petronilin manžel, švagr kastilského krále Alfonse VII.

Během života manželé stvořili personální unii mezi Aragonii a Katalánskem (země aragonské koruny) a dali život pěti dětem, mimo jiné i dalšímu aragonskému králi Alfonsi II.

Externí odkazy 
 

Jiménezové
Aragonští
Aragonské infantky
Aragonští králové
Barcelonské hraběnky
Hraběnky z Cerdanye
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Hrabata z Ribagorzy
Katoličtí panovníci
Vládnoucí královny
Narození v Huesce
Pohřbení v katedrále v Barceloně
Narození v roce 1136
Úmrtí 13. října
Úmrtí v roce 1173
Ženy
Narození 29. června
Úmrtí 15. října